— ежемесячный японский журнал о сёнэн-манге и новых видеоиграх, разработанных по мотивам манги. Выпускается издательством Shueisha с 1993 года как часть линейки журналов . Был создан вместо закрытого  Hobby's Jump. В 2008 году продано 386 000 экземпляров, в 2011-ом тираж составил более 390 000 экземпляров; в 2013-ом продажи сократились до 346 667 экземпляров.

Манга

В процессе выхода

Выход завершён 
 Bakuen CAMPUS Guardress
 Digimon Adventure V-Tamer 01
 Digimon Next
 Kinnikuman Nisei ~All Choujin Dai Shingeki~
 Viewtiful Joe
 Smash Bomber
 Shadow Lady
 Onmyou Taisenki
 Yu-Gi-Oh! R

Примечания

Ссылки 
 V Jump  в энциклопедии сайта Anime News Network.
 V-Jump WEB 
 V-Jump Books 
 s-manga.net : V Jump 

Ежемесячные журналы манги
Журналы о компьютерных играх
Журналы сёнэн-манги